Miers bezeichnet:

 Miers, französische Gemeinde
 Miers Bluff, Klippe auf der Livingston-Insel, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Miers-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Miers Stream, Schmelzwasserfluss im Viktorialand, Antarktika
 Miers Valley, Tal im Viktorialand, Antarktika
 Lake Miers, See im Viktorialand, Antarktika

Miers ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Cecil Capel Miers (1906–1985), britischer Konteradmiral, U-Boot-Kommandant im Zweiten Weltkrieg und Träger des Viktoria-Kreuzes
 Harriet Miers (* 1945), US-amerikanische Juristin
 Henry Alexander Miers (1858–1942), britischer Mineraloge
 Horst E. Miers (ca. 1933–2011), deutscher Autor und Genealoge
 John Miers (1789–1879), britischer Botaniker und Bauingenieur
 Robert W. Miers (1848–1930), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Henry Miers Elliot (1808–1853), britischer Kolonialbeamter und Historiker
 Meers